Palazzo Querini è il nome di numerosi palazzi Veneziani:
 Palazzo Querini alla Carità, sito nel sestiere di Dorsoduro e affacciato sul Canal Grande tra palazzo Mocenigo Gambara e le Gallerie dell'Accademia. È noto anche come Palazzo Querini Vianello.
 Palazzo Querini Benzon, ubicato nel sestiere di San Marco, affacciato sul lato sinistro del Canal Grande, tra la piccola Casa De Sprit e Casa Tornielli (detta anche Ca' Michiel), alla confluenza del rio di Ca' Michiel
 Palazzo Querini Papozze, sito nel sestiere di Cannaregio ed affacciato sul Canal Grande tra Palazzo Correr Contarini Zorzi e Palazzo Emo a San Leonardo
 Palazzo Querini Dubois, noto anche con il nome di palazzo Giustinian Querini, collocato nel sestiere di San Polo, la cui facciata principale insiste sul Canal Grande e la cui facciata secondaria insiste sul rio delle Erbe. Nella successione dei palazzi affacciati sul Canal Grande, è affiancato da Palazzo Bernardo e da Palazzo Grimani Marcello. 
 Palazzo Querini Stampalia, ubicato nel sestiere di Castello, all'estremità sud di Campo Santa Maria Formosa, dove si forma il Campiello Querini. Il palazzo si affaccia su rio di Santa Maria Formosa.